Rayapur peut faire référence à :
 Rayapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rupandehi ;
 Rayapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Saptari.